Troféu do Interior ou Campeonato Paulista do Interior de Futebol é uma competição de futebol brasileira, proveniente do Campeonato Paulista de Futebol, que aponta o Campeão do Interior.

História 
Do fim da década de 1910 até o começo da década de 1930 era realizado o Campeonato Paulista do Interior, visto que o Campeonato Paulista da época abrigava em sua grande maioria clubes da capital - até por causa das dificuldades de locomoção dos times; apenas alguns outros como Ponte Preta, Guarani e Santos eram as exceções (as suas cidades, Campinas e Santos eram ligadas a São Paulo por ferrovias).

Também foi disputada por 10 anos, de 1917 até 1927, a Taça Competência, onde se enfrentavam os campeões do Campeonato Paulista da capital (e Santos) e os campeões do Campeonato Paulista do interior.

Esses campeonatos indicavam campeões de "zonas" e "regiões" do estado, ao vencedor o título de "Campeão Paulista do Interior", posteriormente disputava o "Campeonato Paulista Amador" contra o clube vencedor do "metropolitano" com o vencedor da "capital", sendo este a disputar com o vencedor do interior, saindo aí o "Campeão Paulista Amador".

Em 2007 voltou a ser instituído pela Federação Paulista de Futebol com o intuito premiar um clube do interior do estado. Disputam esta competição os mais bem colocados do Campeonato Paulista que não estejam nas semifinais, com exceção dos clubes da capital e do Santos, dando ao vencedor o título de "Campeão do Interior".

As homologações de títulos estaduais 
No ano de 2021 a Federação Paulista de Futebol lançou uma enciclopédia contando os 125 anos de história do futebol paulista, e assim, homologou 104 títulos estaduais de diversos clubes, em atividade e extintos, considerando as diversas ligas e séries/divisões já disputadas, que passaram a fazer parte de suas divisões atuais. Asssim, diversos campeões do interior foram homologados como campeões paulista da Série A2.

Os campeonatos do interior que se tornaram como integrantes da Série A2 são:

APEA: Campeonato do Interior (de 1918 a 1931), Divisão do Interior - Série Campineira (de 1932 a 1934) e Divisão do Interior - Série Santista (de 1932 a 1934).

LAF: Campeonato do Interior (1926 e 1927), Divisão Santista - Série Principal (1927), Divisão do Interior - Região Paulista (1928), Divisão do Interior - Região Mogiana (1928), Divisão do Interior - Região Central (1928), Divisão Santista (1928), Divisão do Interior - Região Paulista-Mogiana (1929) e Divisão do Interior - Região Litoral (1929).

FPF (extinta): Divisão do Interior (1934).

FPF: Divisão do Interior (de 1942 a 1946) e Divisão Profissional do Interior (1947).

Campeões do Campeonato Paulista do Interior de Futebol

Campeões honoríficos:

Observações 
 Em 2006 a Federação Paulista de Futebol reinstituiu o Campeonato Paulista de Futebol inteiramente por pontos corridos e sem final. O Noroeste foi o melhor colocado entre os times do interior e quarto lugar geral. Por tal feito lhe foi oferecido o Troféu do Jornal Bom Dia. A FPF mudou no ano seguinte (2007) a fórmula do Paulistão, com semifinais e final, e criou o Troféu de Campeão do Interior ao vencedor de um torneio entre os quatro clubes do interior que não se classificassem para as semifinais do Paulistão. Um título discutível, já que muitas vezes o verdadeiro melhor do interior estava decidindo o campeonato.

Os campeões da FPF

Títulos conquistados por clube e por cidade

O Interior no Campeonato Paulista de Futebol 
Um dos grandes protestos do clubes do interior de São Paulo em relação a atual fórmula de disputa do Campeonato Paulista do Interior é o fato de que os clubes que consigam avançar pelas quartas-de-final (ou chegassem entre os quatro primeiros colocados da primeira fase na fórmula antiga) e disputem as semifinais do campeonato são excluídos da semifinais do interior. Desta maneira, um clube melhor colocado no campeonato em geral, como a Ponte Preta que chegara ao Vice-Campeonato em 2008 ao ser vencida pelo Palmeiras na final, acabam não conquistando o título do interior, disputado por clubes que terminaram a classificação em posições menores, no caso do conquistado em 2008, o Grêmio Barueri que havia terminado em 6º Lugar.

Sendo assim, neste artigo, estarão listados os times do interior que conseguiram melhor colocação em cada Campeonato Paulista de Futebol em que houve equipe do interior participante (entendendo interior de acordo com as atuais distinções da Federação Paulista de Futebol, quaisquer clubes fora da capital do estado e o Santos Futebol Clube). Além de uma secção especial aos clubes interioranos que conquistaram o título.

Nos anos em que não houve clube do interior classificado às semifinais na atual fórmula de disputa - até o momento, nas edições de 2009 e 2011 - será respeitado o vencedor da taça específica do Torneio do Interior, ainda que a classificação final não corresponda a esse resultado, tal como é feito no campeonato completo.

Melhores colocações 

¹ O Hydercroft disputou o campeonato mas o abandonou no meio devido aos altos custos, tanto de dinheiro como de pessoal e tempo, da viagem até a capital. 
² Ver Supercampeonato Paulista de 2002

Melhor colocado do Interior no Campeonato Paulista 

¹ Tendo em vista que objetivo do artigo é apresentar os campeões do Interior do Estado de São Paulo, esta tabela tem os mesmos propósitos: Indicar quem seriam os clubes do interior que seriam campeões em cada uma das edições do Campeonato Paulista caso houvesse esse tipo de classificação. Isto por dois motivos, em primeiro suprir os anos em que não fora disputada uma taça específica e em segundo momento, atender a insatisfação dos clubes do interior com a fórmula de disputa atual, que acaba por excluir clubes que se classifiquem as fases finais do torneio. Sendo assim, apenas a melhor campanha do interior é destacada, por equivaler-se a um título. E desta maneira, infelizmente, para manter o critério, implica excluir outras campanhas dignas de nota de clubes interioranos, como, por exemplo, o Vice-campeonato do Paulista em 2004 e o 3º lugar do Bragantino em 2007, pois em ambos os campeonatos outros clubes do interior ficaram a frente, no caso, a AD São Caetano nas duas edições.

Melhores colocações por cidade

Títulos do Campeonato Paulista de Futebol

Campeonato Paulista de Futebol de 1986 

Campeonato conquistado pela Associação Atlética Internacional da cidade de Limeira após um empate no primeiro jogo e uma vitória por 2x1 na segunda partida em cima do Palmeiras em dois jogos realizados no Estádio Cícero Pompeu de Toledo na capital. O clube do interior venceu o segundo turno da fase classificatória e eliminou o Santos Futebol Clube nas semifinais, além de ter feito o artilheiro daquela competição, o atacante Kita.

 Jogo do Título

Palmeiras: Martorelli; Diogo (Ditinho), Márcio, Amarildo e Denys; Lino (Mendonça), Gérson e Jorginho; Mirandinha, Edmar e Éder Aleixo. Técnico: Carbone

Internacional: Silas; João Luís, Juarez, Bolívar e Pecos; Manguinha, Gilberto Costa e João Batista (Alves); Tato, Kita e Lê. Técnico: Pépe

Campeonato Paulista de Futebol de 1990 
No Campeonato de 1990 ocorreu pela primeira vez na disputa do certame uma final com dois clubes do interior de São Paulo na chamada "final caipira", o Clube Atlético Bragantino de Bragança Paulista comandado pelo técnico Wanderley Luxemburgo derrotou com dois empates o GE Novorizontino, clube já extinto de Novo Horizonte em jogos disputados nas duas cidades. Os artilheiros daquela campeonato foram todos do interior, mas não dos dois clubes, Rubem do Guarani, Alberto do Ituano e Volnei da Ferroviária de Araraquara, todos com 12 gols. O Bragantino passava por sua fase áurea e no ano seguinte seria Vice-Campeão Brasileiro de 1991.

 Jogo de ida

Novorizontino: Maurício, Odair, Fernando, Válter e Jerônimo; Luís Carlos Goiano, Tiãozinho (Marcão) e Édson; Paulo Sérgio, Barbosa e Róbson (Edmílson). Técnico: Nelsinho Baptista.

Bragantino: Marcelo, Gil Baiano, Júnior, Carlos Augusto e Biro-Biro; Ivair, Mauro Silva (Franklin), Robert e Tiba; Mário (Sílvio) e João Santos. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

 Jogo da volta

Bragantino: Marcelo, Gil Baiano, Júnior, Carlos Augusto e Biro-Biro; Mauro Silva (Franklin), Ivair, Mazinho (Robert) e Tiba; Mário e João Santos. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Novorizontino: Maurício, Odair (Edmílson), Fernando, Márcio Santos e Luís Carlos Goiano; Marcão, Tiãozinho e Édson; Barbosa, Roberto Cearense (Flávio) e Róbson. Técnico: Nelsinho Baptista.

Campeonato Paulista de Futebol de 2002 

O 100º Campeonato Paulista de futebol foi ofuscado naquele ano devido a realização do último Torneio Rio-São Paulo com 16 clubes o que precisou de datas antes destinadas aos campeonatos estatuais, desta maneira a Federação Paulista "cedeu" a realização do Rio-São Paulo oito clubes (Palmeiras, Portuguesa, Corinthians, Ponte Preta, Santos, Guarani, Etti Jundiaí (atual Paulista), Guarani e São Paulo), deixando apenas 12 clubes na disputa, sendo apenas o Clube Atlético Juventus representante da capital do estado. O Ituano Futebol Clube foi campeão da disputa por pontos corridos em turno e returno com apenas um ponto de vantagem em relação ao União São João de Araras com 61% de aproveitamento dos pontos disputados. O artilheiro da competição foi Alex Alves jogando pelo Juventus.

Ao final do Campeonato Paulista e do Rio-São Paulo, foi realizado o Supercampeonato Paulista de 2002 como tira-teima, contando com o Ituano, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, sendo vencido pelo São Paulo em cima do Ituano na final, após o clube de Itu eliminar o Corinthians nas Semifinais.

 Jogo do título

Campeonato Paulista de Futebol de 2004 
Na edição de 2004, voltou-se a realizar uma "final caipira" entre dois times do interior, a Associação Desportiva São Caetano e o Paulista Futebol Clube de Jundiaí. O São Caetano foi a sensação do início dos anos 2000, sendo por duas vezes Vice-Campeão Brasileiro, em 2000 e 2001, ainda a final da Copa João Havelange ser passível de questionamento. No mata-mata, o São Caetano eliminara o São Paulo e o Santos, e o Paulista derrotara a Ponte Preta e o Palmeiras, chegando assim os dois à finalíssima, o clube do ABC Paulista derrotou o jundiaiense em dois jogos, ambos realizados no Estádio Paulo Machado de Carvalho, devido a falta de capacidade dos dois estádios exigidas pela federação para as finais, Anacleto Campanella e Jayme Cintra de São Caetano e Paulista respectivamente.

 Jogo de ida

 Jogo da volta

Campeonato Paulista de Futebol de 2014 
No ano de 2014 superando todas as expectativas e derrubando os considerados grandes um a um, bravo time treinado por Doriva, o Ituano Futebol Clube conquistou o título eliminando o Corinthians na primeira fase, um favorito Botafogo nas quartas de final, o Palmeiras na semi, e o Santos em dois jogos na decisão. Na primeira partida com mando do time de Itu, o "Galo de Itu" saiu vitorioso por 1 a 0 no Pacaembu. Já no segundo jogo da finalíssima, após derrota 1 a 0 no tempo normal o time do interior venceu o Santos, por 7 a 6 nos pênaltis novamente no Pacaembu e garantiu o 2° título do time interiorano, sendo o primeiro com a participação de todos os clubes do estado de SP. A primeira conquista foi em 2002, quando os principais clubes do estado disputavam uma edição maior do Torneio Rio–São Paulo.

 Jogo de ida

 Jogo da volta

Ver também 
 Campeonato Paulista de Futebol - Série A1
 Campeonato Paulista de Futebol - Série A2
 Campeonato Paulista de Futebol - Série A3
 Campeonato Paulista de Futebol - Série B
 Campeonato Paulista de Futebol - Série B2
 Campeonato Paulista de Futebol - Série B3
 Campeonato Paulista de Futebol Feminino
 Campeonato Paulista de Futebol Feminino Sub-17
 Campeonato Paulista Extra
 Torneio Início Paulista
 Taça dos Invictos
 Campeonato Paulista Amador de Futebol
 Copa Paulista de Futebol
 Copa Energil C

Ligações externas 
 

 
Competições de futebol de São Paulo
Competições amadoras de futebol